Ruhlsdorf (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Ruhlsdorf (Teltow), een plaats in de Duitse gemeente Teltow, deelstaat Brandenburg